Косе́нко — украинская фамилия (букв. сын Косого). Русифицированный вариант: . Также топоним.

Известные носители 
 
 Косенко, Алексей Афанасьевич (1913—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Косенко, Анатолий Яковлевич (1915—2007) — советский архитектор.
 
 Косенко, Василий Семёнович (1894—1974) — советский военачальник, генерал-майор технических войск.
 Косенко, Виктор Степанович (1896—1938) — украинский композитор.
 .
 
 .
 Косенко, Иларион Федорович (1888—1950) — украинский государственный деятель.
 
 Косенко, Марк Иванович (1924—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Косенко, Наталья Павловна (род. 1944) — заслуженная артистка Казахстана.
 Косенко, Николай Васильевич (1902—?) — Герой Социалистического Труда.
 Косенко, Николай Васильевич (1943—1993) — русский советский писатель, член Союза российских писателей.
 .
 Косенко, Пётр Иванович (1902—1973) — советский военачальник, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Косенко, Пётр Тимофеевич (1924—1999) — кавалер ордена Славы трёх степеней.
 .
 Косенко, Юрий Хрисанфович (1922—1944) — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Косенко — хутор в Зерноградском районе Ростовской области России.